Dean Elliott est un compositeur américain.
 Dean Elliott est un acteur.